

Personne portant ce nom 
 Valéri Bolotov ;  
 Zhanna Bolotova (1941-), actrice russe.

Astéroïde 
 (7858) Bolotov

Patronyme russe